Šije est un toponyme qui peut désigner :
 Šije, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Tešanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Šije, un village de Croatie situé dans la municipalité de Ravna Gora, comitat de Primorje-Gorski Kotar.